El término Valparaíso hace referencia a:

Lugares

Brasil 
 Valparaíso, municipio del estado de São Paulo.

Chile 
 Valparaíso, ciudad, comuna y uno de los principales puertos de Chile.
 Gran Valparaíso, la conurbación en torno a la ciudad de Valparaíso.
 La Provincia de Valparaíso.
 La Región de Valparaíso.

Colombia 
 Valparaíso, municipio del departamento de Antioquia.
 Valparaíso, municipio del departamento de Caquetá.

España 
 Valparaíso, localidad de la provincia de Cáceres.
 Valparaíso de Abajo, localidad de la provincia de Cuenca.
 Valparaíso de Arriba, localidad de la provincia de Cuenca.
 Valparaíso, localidad de la provincia de Zamora.
 Embalse de Valparaíso, provincia de Zamora

Estados Unidos 
 Valparaiso, localidad del estado de Indiana.
 Valparaiso, localidad del estado de Florida.
 Valparaiso, localidad del estado de Nebraska.

México 
 Valparaíso, municipio del estado de Zacatecas.

Además 
 Combate Naval de Valparaíso de 1814, durante la guerra anglo-estadounidense de 1812, entre el buque estadounidense USS Essex y los británicos HMS Phoebe y HMS Cherub. 
 Combate Naval de Valparaíso de 1818, entre el buque chileno Lautaro y el español Esmeralda.
 Virgen de Valparaíso.
 Valparaíso, mi amor, película dirigida por Aldo Francia en 1969.
 Valparaíso, película dirigida por Mariano Andrade (1994).
 Valparaíso, canción de Osvaldo Rodríguez Musso de 1969.